Esistono più comuni francesi con questo nome

Préchac – Gers
Préchac – Gironda
Préchac – Alti Pirenei